Зазуляк Анастасія Василівна (* 1999) — українська фотографиня, фотохудожниця.
 Зазуляк Михайло (1887—1936) — український співак початку 20 сторіччя, баритон.

Див. також 
 Зозуляк
Українські прізвища